THT, sigle composé des trois lettres T, H et T, est un code qui peut faire référence à :
 Air Tahiti Nui (Polynésie française), selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
  Tamchekett, en Mauritanie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

THT est un sigle, qui signifie :
 Très haute tension, une ancienne dénomination de classe des tensions, remplacée maintenant par HTB ;
 Tétrahydrothiophène, un gaz odorant et inflammable ajouté au gaz de ville pour déceler d'éventuelles fuites.

THT est une abréviation, qui signifie :
 Transformateur haute tension ; utilisé dans un poste de télévision équipé d'un tube cathodique, il permet de fournir une tension de  au tube cathodique pour un poste noir et blanc et  pour un poste couleur.

THT est l'abréviation de The Hardball Times, média consacré au baseball.

Code